One Good Turn, film américain d'Otto Messmer sorti en 1929 ;
 One Good Turn, titre original de Laurel et Hardy campeurs, film américain de James W. Horne sorti en 1931 ;
 One Good Turn, titre original de , film britannique d'Alfred J. Goulding  sorti en 1936 ;
 , film britannique d'Arthur Maude sorti en 1951 ;
 One Good Turn, titre original de Plus on est de fous, film britannique de John Paddy Carstairs sorti en 1955.